10.000 meter (atletiek) op de baan, of 10 kilometer (atletiek) op de weg
10.000 meter (schaatsen)